Новак Ђоковић је први пут освојио титулу. У финалу је савладао Роџера Федерера са 6:4, 6:4. Ђоковић је на тај начин постао освајач свих девет Мастерса из 1000 серије, те је остварио Златни мастерс и постао први и до сада једини играч који је освојио све турнире из те категорије.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2018.